Тимонино — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Тимонино — посёлок в Вельском районе.

Вологодская область 
 Тимонино — деревня в Устюженском районе.
 Тимонино — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Тимонино — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Тимонино — деревня в Белозерском районе.
 Тимонино — деревня в Липовском сельском поселении Кирилловского района.
 Тимонино — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района.

Костромская область 
 Тимонино — деревня в Костромском районе.

Красноярский край 
 Тимонино — деревня в Ачинском районе.
 Тимонино — посёлок в Ачинском районе.

Московская область 
 Тимонино — деревня в Волоколамском районе.
 Тимонино — деревня в Клинском районе.
 Тимонино — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Тимонино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Тимонино — деревня в Раменском районе.

Нижегородская область 
 Тимонино — деревня в Богородском районе.

Новгородская область 
 Тимонино — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Тимонино — деревня в Дедовичском районе.

Саратовская область 
 Тимонино — хутор в Озинском районе.

Тверская область 
 Тимонино — деревня в Зубцовском районе.
 Тимонино — деревня в Максатихинском районе.
 Тимонино — деревня в Сонковском районе.
 Тимонино — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область 
 Тимонино — деревня в Мышкинском районе.
 Тимонино — деревня в Брейтовском районе.
 Тимонино — деревня в Даниловском районе.
 Тимонино — деревня в Первомайском районе.
 Тимонино — деревня в Любимском районе.